Angelo Schiavetta (1915-2010) – calciatore italiano
 Bernardo Schiavetta (1948) – scrittore argentino